Родостская (Текирдагская) епархия Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви в составе Константинопольского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Родостской епархии входили территории Текирдагского, Гелиполисского, Чадалджийского и Калаисултанского санджаков Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 25.000, число общин - 7.

Епархия имела 8 церквей.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви